Джафарли:

 Джафарли — село в Казахском районе Азербайджана.
 Джафарли, Магеррам Аллахкули оглы (род. 1946) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук.